

Architettura 
 Castello di Tures – castello presso Campo Tures (Val Pusteria)

Geografia 
Costa Rica
 Tures – distretto della Costa Rica facente parte del cantone di Santo Domingo, nella provincia di Heredia

Italia
 Campo Tures – comune italiano  della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige
 Molini di Tures – frazione del comune di Campo Tures

 Val di Tures – valle in Alto Adige

Persone 
 Tures (Taufers in tedesco) – dinastia dominante in Alto Adige nell'area dell'omonimo castello

Trasporti 
 Ferrovia Brunico-Campo Tures – antica linea sulla ferrovia della Val Pusteria
 Stazione di Campo Tures – ex stazione ferroviaria
 Stazione di Caminata di Tures – ex stazione ferroviaria
 Stazione di Molini di Tures – ex stazione ferroviaria